Deze pagina geeft een overzicht van de Braziliaanse wielerploeg Scott-Marcondes Cesar-São José dos Campos in 2010.

Wielerploeg in 2010